Маглич () — посёлок в Сербии, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина, входит в общину Бачки-Петровац, находится в историко-географической области Бачка.

Население посёлка по переписи 2002 года — 2695 человек, из них 2128 совершеннолетних жителей, средний возраст 39,8 лет (38,4 лет у мужчин и 41,1 года у женщин). Всего в посёлке 904 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,98.

Этот посёлок главным образом населён сербами.

Литература 
 Slobodan Ćurčić, Broj stanovnika Vojvodine, Novi Sad, 1996.

См. также
Теодорос Залокостас

Примечания

Ссылки 
 Маглич — информация с сайта общины

Населённые пункты Воеводины